Couronne steht für:
 Couronne (Käse), Schweizer Käse mit geschütztem Ursprung (AOP)
 Grand-Couronne, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Region Normandie, Frankreich
 Petit-Couronne, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Region Normandie, Frankreich
 Kanton Grand-Couronne, Kanton im Département Seine-Maritime, Region Normandie, Frankreich
 Petite Couronne und Grande Couronne, zwei Gürtel von Départements um Paris in der Region Île-de-France, Frankreich, siehe Île-de-France #Petite Couronne und Grande Couronne

Siehe auch:

 Couronnes
 La Couronne